Aliturus (Alityros):

  — род жука из семейства усачей (Cerambycidae).
 Aliturus (Alityros; I век) — актёр еврейского происхождения при дворе Нерона, знавший Иосифа Флавия.

Примечания